Jacob Nii Martey Akrong (Ghana, 31 de diciembre de 1992) es un futbolista ghanés, juega como defensa y su actual equipo es el Mosta FC de la Premier League de Malta.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway - Transfermarkt

Referencias 

Futbolistas de Ghana
Futbolistas del Club Deportivo San Roque de Lepe
Futbolistas de la Unión Deportiva Almería "B"
Futbolistas del Club de Fútbol Badalona
Futbolistas del Club Zacatepec
Futbolistas del Mosta FC